Robert Kristan, slovenski hokejist, * 4. april 1983, Jesenice.

Kristan je kariero začel v klubu HK Acroni Jesenice, kjer je igral med letoma 2000 in 2008 z nekaj presledki. V sezoni 2002/03 je branil za HDD ZM Olimpija, v sezoni 2006/07 za Brynäs IF v švedski ligi, v sezoni 2008/09 pa za Mora IK v švedski drugi ligi. V sezonah 2002/03, 2004/05, 2005/06 in 2007/08 je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Med sezonama 2009/10 in 2012/13 je branil za KHL Medveščak v ligi EBEL, pred sezono 2013/14 pa je prestopil v klub HK Nitra v slovaški ligi, kjer je osvojil naslov podprvaka. Za sezono 2014/15 je prestopil v HC Pardubice v češki ligi.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na desetih svetovnih prvenstvih, od tega sedmih v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je branil štiri tekme, od tega je reprezentanca zmagala proti slovaški in avstrijski reprezentanci, na slednji je dosegel shutout.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
| .863
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.72
| .845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.27
| .881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 25
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 13
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.77
| .863
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .959
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.75
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 4
|
|
|
|
|
| 1.50
| .684
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 13
| 16
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.46
| .946
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 26
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.87
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.00
| .857
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 16
| 0
| 1
| 1
| 12
|
|
|
|
| 7
| 0
| 0
| 1
| 2
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 4
| 5
|
|
|
|
| 1.09
| .952
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 26
| 0
| 1
| 1
| 26
| 1.32
| .934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 1
| 1
|
|
|
|
| 7.00
| .816
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 17
| 0
| 1
| 1
| 14
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 1
| 2
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 23
| 0
| 0
| 0
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.81
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska ml. liga
| 06/07
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 33
| 47
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.23
| .909
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 1
| 22
| 3.38
| .886
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 39
| 41
| 0
| 0
| 0
| 31
| 2.99
| .906
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.31
| .898
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.19
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.66
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 32
| 37
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.56
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.20
| .842
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 48
|
|
|
|
|
| 3.26
| .899
|
| 6
|
|
|
|
|
| 3.23 
| .910
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 48
|
|
|
|
|
| 2.75
| .927
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.76
| .900
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.17 
| .926
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 27
|
|
|
|
|
| 2.21
| .922
|
| 8
|
|
|
|
|
| 2.52
| .919
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
| 1.75
| .932
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 30
|
|
|
|
|
| 2.51
| .921
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.46
| .906
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
| 1.50
| .947
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.23
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Nitra
| Slovaška liga
| 13/14
|
| 42
|
|
|
|
|
| 2.14
| .927
|
| 14
|
|
|
|
|
| 2.23
| .931
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.75
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 14/15
|
| 42
|
|
|
|
|
| 2.83
| .912
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.69
| .929
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.82
| '''.888
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Mora IK
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Nitra
Hokejisti HC Pardubice
Jeseniški športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih